Podi (Chorwacja) – wieś w Chorwacji, w żupanii splicko-dalmatyńskiej, w mieście Trilj
 Podi (gmina Bar) – wieś w Czarnogórze, w gminie Bar
 Podi (gmina Herceg Novi) – wieś w Czarnogórze, w gminie Herceg Novi